Aleksandr Loginov – biatleta russo
 Dmitrij Loginov – snowboarder russo
 Michail Loginov – ingegnere sovietico
 Valerij Loginov – scacchista russo
 Vladïmïr Logïnov – calciatore kazako
 Galina Loginova – attrice russa